Il existe plusieurs localités portant ce nom:
 Long Branch (Ontario), Canada
 Long Branch (New Jersey), États-Unis
 Long Branch (Pennsylvanie), États-Unis
 Long Branch (Texas), États-Unis

Une gare:
 La Gare de Long Branch exploitée par GO Transit à Toronto au Canada

Un concept en phylogénie moléculaire:
 La Long Branch Attraction